Руя́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2017).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 95 км на південь від Пуатьє, 23 км на північний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2016 року до Руяк приєднали колишні муніципалітети Плезак і Соннвіль.

1 січня 2019 року до Руяк приєднали колишній муніципалітет Гурвіль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 818 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1809,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Руяк 
 Руяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Руяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта